Dimitri Claeys – ciclista su strada belga
 Geoffrey Claeys – ex calciatore belga
 Marcel Claeys – ciclista su strada belga
 Ruben Claeys – canottiere belga